Ешлі Барті та Сторм Сендерс перемогли в фіналі пару Дарія Юрак Шрайбер / Андрея Клепач з рахунком 6–1, 6–4 й виграли  Adelaide International 1 2022 року. Барті утретє в кар'єрі виграла на одному й тому ж турнірі як одиночні так і парні змагання.

Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик повинні були захищати титул, але відмовилися від участі.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Результати матчів основної сітки 

Adelaide International 1 - Women's Doubles
2022 Women's Doubles 1